Die Saison 2006/07 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit neun Mannschaften ausgespielt. Titelverteidiger war der EHC Lustenau, der die Meisterschaft jedoch an die VEU Feldkirch verlor.

Modus 
Wie im Jahr zuvor spielten neun Mannschaften in der Nationalliga, die am 23. September begann. Die Playoffspiele wurden im Best of five-Modus ausgespielt. Neu war hierbei jedoch, dass bei Unentschieden statt eines Penaltyschießens eine Sudden Victory Overtime die Begegnung entschied.

Teilnehmer 
 EHC Lustenau (Titelverteidiger)
 EV Zeltweg
 EC-TREND Dornbirn
 VEU Feldkirch
 EHC Bregenzerwald
 EC Red Bull Salzburg II
 EK Zell am See
 Kapfenberger SV
 Wiener Eislöwen-Verein

Grunddurchgang

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Playoffs

Playoff-Baum

Einzelergebnisse Viertelfinale 
 EV Zeltweg (1) – Wiener EV (8): 3:0 (8:1, 9:3, 10:6)
 VEU Feldkirch (2) – KSV Eishockeyklub (7): 3:1 (3:0, 3:4, 3:2 n. V., 5:4)
 EHC Lustenau (3) – Red Bull Salzburg (6): 3:0 (5:1, 6:5 n. V., 4:1)
 EK Zell am See (4) – EC Dornbirn (5): 3:2 (0:2, 5:8, 7:4, 8:1, 6:3)

Einzelergebnisse Halbfinale 
 EV Zeltweg (1) – EK Zell am See (4): 3:1 (1:0, 4:3 n. V., 0:5*, 8:6)
 VEU Feldkirch (2) – EHC Lustenau (3): 3:1 (7:2, 4:5 n. V., 4:1, 6:4)

* Das Spiel wurde beim Stand von 3:5 nach 47 Minuten aufgrund von Tumulten im Publikum abgebrochen und zugunsten der Zeller strafverifiziert.

Einzelergebnisse Finale 
 EV Zeltweg (1) – VEU Feldkirch (2): 2:3 (6:2, 2:8, 3:1, 1:7, 4:6)

Meisterschaftsendstand 
 VEU Feldkirch
 EV Zeltweg
 EHC Lustenau
 EK Zell am See
 EC-TREND Dornbirn
 EC Red Bull Salzburg II
 KSV Eishockeyklub
 Wiener Eislöwen-Verein
 EHC Bregenzerwald

Kader des Nationalliga-Meisters

Statistik

Weblinks 
 Abschlussdokumentation auf der Homepage des ÖEHV (PDF-Datei, ca. 0,4 MB)

Einzelnachweise 

Nationalliga 2006/07
Nationalliga, Oesterreich 2007